Hélicité peut désigner :

Chimie 
 hélicité, chiralité axiale.

Physique 
 hélicité, mesure de l’effet d’entraînement qu’aura une rotation locale sur une parcelle de fluide, en dynamique des fluides et météorologie.
 hélicité, projection du spin sur la direction de la quantité de mouvement en physique des particules.

Autres 
 hélicité en mathématiques.
 hélicité en magnétisme.
 hélicité en optique pour dichroïsme de la polarisation.

Homonymie